Pompón hace referencia a varios artículos:

Parte de una prenda
Pompón (lana), bola decorativa.
Sombrero de pompones, parte del traje tradicional de las mujeres de la Selva Negra en Baden-Wurtemberg, Alemania

Además
François Pompon, escultor francés
Vanilla pompona, especie de orquídea de hábito trepador y de crecimiento rastrero